Cry Baby (англ. «Плакса») — дебютный студийный альбом американской певицы Мелани Мартинес. Он был выпущен 14 августа 2015 года музыкальным лейблом Atlantic Records через цифровую загрузку, CD и винил. Альбом включает в себя три сингла. Два сингла были выпущены до релиза пластинки: сингл «Pity Party» был выпущен 2 июня 2015 года, а второй сингл «Soap» 10 июля 2015 года. Третий и последний сингл с альбома «Sippy Cup» был выпущен 31 июля 2015 года. Cry Baby — это визуальный концептуальный альбом. Ключевым жанрами альбома стали альтернативный поп, электропоп и инди-поп. В целом, релиз получил положительные отзывы критиков. В феврале 2017 года альбом получил платиновый статус в США, преодолев отметку в 1 миллион проданных копий (с учётом стриминга). 25 ноября 2016 года Мартинес выпустила EP-версию альбома под названием «Cry Baby Extra Clutter». EP, выпущенный исключительно в виниле, состоял из трех бонусных треков из Cry Baby, а также «Gingerbread Man», выпущеную на Рождество 2015 года.

История 
Мартинес начала запись своего дебютного альбома вскоре после её выбывания из The Voice. В 2013 году певица уже имела готовый акустический альбом, она даже была готова его выпустить, но вскоре отказалась. Позже она завершила запись Dollhouse и полностью изменила своё звучание после того, как поняла, как ей понравилось это звучание. В мае 2014 года Мелани выпустила Dollhouse EP и объявила, о том, что надеется, что её альбом будет выпущен в октябре. Когда наступил октябрь, Мелани выпустила видеоролик для Carousel, отложила дату выхода своего альбома и заявила, что надеется выпустить его весной. Весной Kinetics & One Love объявили, что весь вокал для альбома записан, и Мелани официально объявила, название грядущей пластинки «Cry Baby». Первым синглом стал «Pity Party», что Мелани официально подтвердила 27 мая 2015 года. Музыкальное видео было случайно слито в сеть самой Мелани 29 мая, но позже певица призналась в Twitter, что она была счастлива за фанатов, которые просмотрели клип и пообещала, что «всё еще впереди». Он был официально выпущен в день трансляции. Во время эфира Мартинес объявила, что Cry Baby будет выпущен в августе. Выход второго сингла «Soap» был подтвержден в конце июня, и это было объявлено вскоре до его выхода 10 июля. Но трек был слит на день раньше. Музыкальное видео вышло в тот же день.

16 июля дата релиза просочилась на Amazon, хотя дата релиза оказалась ложной. 17 июля было официально объявлено об альбоме, а «подарочные коробочки» были доступны для пред-заказа на веб-сайте Мартинес, вместе с пред-заказом альбома 24 июля. До релиза был слит трек-лист альбома, хотя веб-сайты, которые их слили, заменили «Tag, You It» на Jump Rope, а «Play Date» на Half Hearted. Список треков был официально показан 24-го числа с предварительным заказом. С 27 июля, Мелани выпускала фрагмент каждой песни (кроме тех, что были доступны в коллекционном издании) на своей странице Instagram. 28 июля Мелани выпустила фрагмент «Sippy Cup» и объявила, что песня будет выпущена 31 июля. 30 июля издание SPIN презентовало видеоклип, а сам трек был выпущен на следующий день. Альбом был выпущен 14 августа. CD был упакован как сборник рассказов с компакт-диском, доступным позже.

Концепция 
Альбом о персонаже, названном Crybaby (англ. «Плакса»), являющимся альтер эго Мелани Мартинес, когда она была ребенком, и представляла её уязвимую и испорченную сторону. Мелани описала Crybaby как «ребенка, который переживает взрослую жизнь». Мелани утверждает, что многие из вещей, которые произошли с персонажем, похожи на то, что произошло в её собственной жизни, за исключением той части, где Crybaby похищена и где она убивает своего похитителя. Каждая песня в списке треков имеет детское название и содержит связанные с детством метафоры, в то время как более глубокие сообщения, которые переходят к слушателю, несут больше взрослых тем и проблем. Например, песня «Cry Baby» относится к тем, кто дразнит за то, что кто-то открыто демонстрирует свои эмоции (в отличие от реального ребенка. Книга истории, доступная к предзаказу, содержит рифмы и иллюстрации, основанные на альбоме, написанном самой Мелани.

Видеоклип на «Cry Baby» был вдохновлен любимым фильмом Мелани «Алиса» (1988).

Релиз 
Альбом был выпущен 14 августа 2015 года лейблом Atlantic Records. Он доступен через цифровую загрузку, CD, винил и аудиокассету. Винил и CD имеют специальную упаковку, которая включает в себя сказочную книгу, проиллюстрированную Хлоей Терсиньи. Cry Baby дебютировал с 6 строчки в чарте Billboard 200 с продажами 41 000 копий за первую неделю. Он также возглавил Альтернативный Альбомный Чарт. 2 августа 2016 года стало известно, что продажи альбома перешагнули отметку в 263 050 экземпляров с момента его выхода. 24 февраля 2017 года альбом получил платиновую сертификацию, продавшись в количестве 1 000 000 копии в США.

Песни

Синглы 
«Pity Party» был выпущен в качестве первого сингла. Музыкальное видео было выпущено 29 мая 2015 года на Vessel. Затем, 3 дня спустя, 1 июня 2015 года на YouTube. Он получил золотую сертификацию от RIAA.

«Soap» был выпущен в качестве второго сингла. Он был выпущен 10 июля 2015 года, вместе с музыкальным видео. Сингл также получил золотую сертификацию от RIAA.

«Sippy Cup» был выпущен в качестве третьего сингла 31 июля 2015 года, вместе с музыкальным видео. Это было более темное продолжение музыкального видео её сингла «Dollhouse», выпущенного в 2014 году.

Остальные песни 
Мартинес сказала, что выпустит музыкальные клипы для всех треков альбома. Музыкальное видео «Training Wheels», выпущенное 18 ноября 2015 года, связано сюжетом с «Soap», однако Training Wheels не был анонсирован в качестве сингла. 14 марта 2016 года Мартинес выпустила музыкальное видео для заглавного трека альбома «Cry Baby». 2 июня 2016 года вышло видео на «Alphabet Boy». 23 августа 2016 года был выпущен двойной музыкальный видеоклип «Milk and Cookies» и «Tag, You’re It». Для «Pacify Her» видеоклип вышел 15 ноября 2016 года. Позднее 1 декабря 2016 состоялся релиз видеоклипа на «Mrs. Potato Head», а затем, 23 сентября 2017, вышел клип на песню «Mad Hatter» являющейся последней на альбоме.

Критика 

Cry Baby получил в целом положительные отзывы от большинства музыкальных критиков. Алан Рейбл из ABC News дал альбому 4,5 звезды из 5, описав его как «сотрясающую, влияющую запись, которая будет работать с вами через несколько дней после прослушивания. Это не для пассивного прослушивания. Это редкая поп-запись, которая является броским художественным приёмом». Джейсон Скотт из Popdust.com описал альбом как «13 треков чистого гипнотического блаженства, которое проверяет абсолютные границы альт-поп музыки вытекающей из Мартинес». Мэтт Коллар из Allmusic сравнил Мартинес с Бьорк и Бейонсе, сказав, что «ее песни также хорошо сочетаются с работой современников, таких как Лорд и Лана Дель Рей». Эмма Гвидо из Under the Gun Review дала альбому 9,5 балов из 10, назвав альбом «путешествие в жуткое альтер эго Мартинес, где она сражается со своими демонами и навязчивыми идеями», назвав её методы написания песен «выразительными, страстными и изумительно творческими» и написав, что «преследуемая карнавальная атмосфера Cry Baby … принимает новую форму инди-поп-музыки, которую мир так долго ждал».

Джейсон Липшутц из Billboard был более критичным к альбому, дав ему всего 2 звезды из 5, заявив, что «Мартинес явно сжимается из тускло освещенных поп-стилей Лорд и Ланы Дель Рей, но пока ей не хватает тонкости влияний». Он также сказал, что альбом «показывает, что Мартинес достаточно амбициозна, но её настойчивость в том, чтобы придерживаться центральной идеи альбома ставит её искажение в неудобные позиции». SPIN поставил альбом на 22 место в своем списке «25 лучших поп-альбомов 2015 года».

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Cry Baby’s Extra Clutter 

Cry Baby Extra Clutter — второй мини-альбом американской певицы Мелани Мартинес, выпущенный 25 ноября 2016 года. Данный EP является физическим виниловым релизом трех бонусных треков из Cry Baby, а также сингла с лимитированным выпуском «Gingerbread Man». Винил стал доступен только для покупки через Urban Outfitters и веб-сайт певицы. Обложка мини-альбома была нарисована художницей Хлоей Терсиньи.

Список композиций

Примечания 

Поп-альбомы
Концептуальные альбомы